Brandon Williams peut désigner :
 Brandon Williams (né en 1975), joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Williams (né en 1999), joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Williams (né en 2000), joueur anglais de football.